

Porto Alegre est la capitale de l'État du Rio Grande do Sul
 Porto Alegre do Norte est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 Porto Alegre do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí
 Porto Alegre do Tocantins est une municipalité de l'État du Tocantins

Porto Alegre est l'une des villes principales de l'île de São Tomé.

Voir aussi